Arrows (engl. für „Pfeile“) steht für:

 Arrows (Band), eine britische Pop-Band der 70er Jahre
 Arrows Grand Prix International, ein ehemaliges britisches Formel-1-Team
 den Unicodeblock Pfeile

Siehe auch:

 Arrow